Boisement peut désigner :
 un boisement ou massif forestier ;
 le boisement ou afforestation, plantation d'arbres sur une surface depuis très longtemps restée dépourvue d'arbres, voire n'ayant jamais été boisée. Dans le premier cas on a parlé aussi de reboisement.